Дмитрий Куракин:
 Куракин, Дмитрий Андреевич (?—1570) — боярин.
 Куракин, Дмитрий Александрович (род. 1970) — заместитель председателя Правительства Московской области с 2018 года.